

Гаврино — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область

Гаврино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Гаврино — присілок, Шаховський міський округ, Московська область